Heydel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Heydel (1893–1941), polnischer Ökonom
 Alfred Heydel (1919–1992), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Andreas Heydel (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Eberhard Heydel (1872–1926), deutscher Konteradmiral
 Rolf Heydel (1918–2010), deutsch-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rudolf Heydel (1912–1936), deutscher Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Heidel
 Heidl
 Haidel
 Haidl